

Іполтіца (долина)
 Іполтіца (потік)